Jurva är en kyrkby och en tidigare kommun i landskapet Södra Österbotten i Västra Finlands län. Sedan 1 januari 2009 utgör Jurva en del av Kurikka kommun. Jurva kommun hade vid sammanslagningen  invånare och en yta på 447,18 km².

Jurva kommun var enspråkigt finsk.